Izvanredni događaj u smislu Zakona o sustavu civilne zaštite, događaj za čije saniranje je potrebno djelovanje žurnih službi te potencijalno uključivanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Izvori 

Civilna zaštita